Aprili è un film del 1961 diretto da Otar Ioseliani.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film commedia drammatica